Riu Ču, vegeu Txu
 Ču, ciutat del Kazakhstan
 Província de Chuy (Ču), Kirguizistan